Devonshire kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Devonshire, Bermuda, parish,

Storbritannien 

 Devon (grevskap), England, 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar